Сент-Юрсис — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна
 Сент-Юрсис — коммуна во Франции, департамент Тарн